Передача телевизионных и радиовещательных сигналов обеспечивается филиалом РТРС — «Иркутский ОРТПЦ» (башня 192 м), медиахолдингом «АС Байкал ТВ»(башня 150 м) и ИРНИТУ (канал «Че» прекратил вещание). Вещание телеканалов и радиостанций осуществляется в аналоговом и в цифровом формате.

Местное телевидение вещает только в аналоговом эфире и представлено государственной телерадиокомпанией «Иркутск» (канал «Россия-1 Иркутск»), телекомпанией АИСТ, учебно-образовательным каналом ИрГТУ (канал «Че» прекратил вещание) и частными медиахолдингами канал НТС и «АС Байкал ТВ» (канал «Че» аналоговое вещание / семёрка hd - Известия признано банкротом, ТИВИСИ HD Телевидиние Восточной Сибири кабельное вещание. ) аналоговое вещание  Домашний, телеканал «Солнце», канал Ю, Суббота.

Кроме многочисленных федеральных радиостанций в городе вещает радио «ENERGY», которое транслирует  медиахолдинг «Автос», а также, на частоте 102.1 FM вещает единственная местная радиостанция - МСМ.

История 
5 октября 1930 года из состава Управления связи в самостоятельную организацию для обслуживания и развития объектов радиовещания, радиосвязи и радиофикации был выделен Иркутский радиоцентр.

В 1931 году начал работу 15-киловатный передатчик на радиостанции № 5. Передатчик транслировал программы центрального вещания, материалы газет. Радиостанция № 5 (Иркутск) и приёмная радиостанцией № 4 (село Куда) обеспечивали внутриобластную радиосвязь.

В 1944 году приняты в эксплуатацию радиостанция № 1 и радиостанция № 2. Иркутский радиоцентр становится пунктом ретрансляции КВ радиосвязей между Москвой и Дальним Востоком.

В 1956 году было начато строительство Иркутского телецентра.

Телевидение в Иркутске начало работу с 31 декабря 1957 года. Фильм «Карнавальная ночь» стал первой телепередачей и символом старта телевизионного вещания в Иркутской области. В то время телевизионные передачи могли смотреть жители Иркутска и близлежащих населённых пунктов в радиусе 60-70 км. После новогодней ночи телевидение приостановило работу —  Иркутский телецентр в этот период продолжал установку и настройку необходимого оборудования. Полноценное вещание возобновлено в феврале 1958 года. Для демонстрации фильмов в первый год работы было отведено 495 часов, своими силами было предусмотрено сделать 100 студийных часов и 45 внестудийных передач, несмотря на то, что у иркутского ТВ не было ещё ни передвижной телевизионной станции, ни собственного кинокомплекса для обработки и монтажа кинопленки. Первоначально вещание проводилось исключительно в прямом эфире — телецентр не имел записывающей аппаратуры.

В 1962 году в Иркутске началось радиовещание в УКВ-диапазоне.

В 1965 году в Иркутске была построена первая станция «Орбита», что позволило транслировать программы центрального телевидения. Сперва транслировалась только I программа, а уже в 1970 году началось вещание II программы ЦТ СССР.

С 1972 года началось цветное вещание.

В 1987 году появилась возможность перегона программ через спутник из Иркутска в Москву. Впервые это было сделано для передачи сюжетов об автопробеге «Кэмел-трофи», который проходил и по территории Иркутской области.

В октябре 1988 года началась трансляция III ТВ программы в Иркутске. Был организован первый коммерческий телеканал в Иркутской области. С августа 1990 года на его частоте под названием «Видеоканал» (с 1992 года — АИСТ) запущено вещание первой негосударственной телекомпании Сибири. В 1991 году на канале появляется информационная программа «Сей Час».

В 1991 году в Шелехове была основана независимая телерадиокомпания «АС Байкал ТВ», которая в том же году запустила вещание радиостанции «Европа Плюс Байкал». В 1992 году «АС Байкал ТВ» одной из первых в России получила лицензию на телевещание. Вещание программ осуществлялось из Шелехова. В 1994 году телерадиокомпания начала выпуск собственных новостей. Позже компания стал крупным медиахолдингом, транслирующим множество телеканалов и радиостанций.

В 1992 году начинает работу первая самостоятельная радиостанция Иркутска — «Волна Байкала».

В апреле 1996 года в радиоэфир Ангарска выходит радио Автос (с 2014 года — радио Fresh), вскоре появившееся в Иркутске.

С 1997 года запущено вещание 1 ТВК; эфир состоял из ретрансляции канала РТР без местных вставок. В 2002 году запускается собственный канал Иркутской ГТРК — ТВ-1. Несколько месяцев его эфир программировался силами иркутской телекомпании, продолжая транслировать эфир телеканала «Россия» без местных вставок, но вскоре он был преобразован в спортивный канал и начал ретрансляцию 7ТВ. ТВ-1 показывал в том числе и матчи иркутской хоккейной команды «Сибскана».

В 1998 году с собственной телевышки организовано вещание учебно-образовательного канала ИрГТУ — ТВ-23. Он ретранслировал каналы Прометей АСТ и Школьник-TV.

В 1999 году на 21 канале запущено вещание канала «ТВ-6 Москва», а в июле 2000 года на этой частоте начинает работу ещё одна независимая телекомпания — СТВ, с декабря 2002 года переименованная в «Город». Она стала телеканалом, чей ориентир направлен исключительно на жизнь Иркутска.

С 2001 года в Иркутске начинает вещание телеканал Муз-ТВ, в 2002 году его партнёром на 39 ТВК становится телекомпания АИСТ: на канале появляются местные программы. Вскоре вместо АИСТа вещание канала «Муз-ТВ Иркутск» переходит к медиахолдингу «АС Байкал ТВ».

В 2002 году для производства программ политической направленности создаётся телекомпания «Ангара», выходящая в эфир 6 канала «АС Байкал ТВ». Через год она преобразована в самостоятельный телеканал НТС, который с 1 января 2020 года перешёл на круглосуточное вещание.

В 2003 году совместно с началось вещание познавательного телеканала «Пионер», транслирующего «Rambler» и производящего собственные программы.

В декабре 2004 года АИСТ отказался от сетевого партнёрства с Ren-TV и начал собственное 24-часовое вещание. До 31 декабря 2019 года АИСТ оставался единственным иркутским круглосуточным каналом.

С 2005 года иркутское телевещание стало сокращаться: в этом году прекратил вещание ТВ-1, была продана и закрыта телекомпания «Пионер»; с 2006-2007 гг. «АС Байкал ТВ» начал прекращать вещание в эфире большинства своих партнёров (НТВ, ТВ-Центр, ТНТ, Муз-ТВ), с 2007 года программы холдинга остаются лишь на СТС и «Домашнем»; в 2007 году продана и закрыта телекомпания «Город».

С 2006 по 2014 год в Иркутске работает собственная радиостанция «АС Байкал ТВ» — АС FM.

В 2009 году «АС Байкал ТВ» завершает строительство новой собственной телебашни. Оттуда в тестовом режиме начинает работу система наземного цифрового вещания «АС Плюс».

В апреле 2010 года коллектив радиостанции «Хит FM Иркутск» на частоте «Хит FM» запустил собственную радиостанцию — «Радио Хит». В октябре она была переименована в «Радио MCM».

В 2012 году Иркутский ОРТПЦ начал трансляцию первого мультиплекса цифрового телевидения, а в 2015 году — второго пакета телеканалов.

В ноябре 2014 года в городе запустилась новая радиостанция с местным круглосуточным эфиром - Радио Fresh (106.4 FM). До этого на частоте 106.4 FM осуществлялось вещание радио АВТОС.

С 1 января 2020 года канал НТС Иркутск  перешёл на круглосуточное вещание. Канал РЕН-ТВ Иркутск прекратил вещание.

23 марта 2020 года канал АИСТ перешёл на формат 16:9, full hd.

31 июля 2020 года отключён передатчик ТНТ на 31 канале. ГПМ ликвидирует аналоговые дубли своих каналов.

1 сентября запуск регионального канала семёрка hd.

6 декабря 2020 года прекращение вещания канала Матч! Страна по решению владельца.

12 августа 2021 года прекращено вещание аналогового 7 твк СТС.

1 июля 2022 года прекратил вещание канал АИСТ в аналоговом тв

Радиостанции

УКВ диапазон 

 69,50 МГц — Радио АС FM прекратил вещание.
 71,27 МГц — План
 72,05 МГц — План
 72,83 МГц — План
 72,76 МГц — Русское радио (Ангарск)

FM диапазон 

 87,6 МГц — Русское радио
 88,1 МГц — Маяк
 88,5 МГц — Радио Вера
 88,9 МГц — Наше радио
 89,3 МГц — Радио МИР
 89,8 МГц — Радио Звезда
 90,3 МГц — Comedy Radio
 90,7 МГц — Детское радио
 91,1 МГц — Дорожное радио 
 91,5 МГц — Радио Комсомольская Правда
99,2 МГц — Вести FM
99,6 МГц — Вести FM (Ангарск)
 100,3 МГц — Радио МИР (Ангарск)
 100,9 МГц — Радио 7 на семи холмах
 101,4 МГц — Хит FM (Ангарск)
 102,1 МГц — Радио МСМ
 102,6 МГц — Новое радио
 103,1 МГц — Радио Искатель
 103,5 МГц — Радио Маяк (Ангарск)
 103,8 МГц — Европа Плюс
 104,2 МГц — Love Radio
 104,6 МГц — Ретро FM
 105,0 МГц — Радио России / ГТРК Иркутск
 105,6 МГц — Радио Шансон
 106,0 МГц — Юмор FM
 106,4 МГц — Радио ENERGY
 106,8 МГц — Радио Jazz (Ангарск)
 107,1 МГц — Авторадио
 107,5 МГц — Радио Дача 
 107,9 МГц — Радио России / ГТРК Иркутск (Ангарск)

Телевидение

Аналоговые  и цифровые каналы 

 Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Иркутской области было отключено 3 июня 2019 года.

Цифровые эфирные каналы 
все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: Вести FМ, Радио Маяк, Радио России.
 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 38, частота 610 МГц), включает: Первый канал, Россия-1 Иркутск, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия-24 Иркутск, Карусель, ОТР, ТВЦ.
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 57, частота 762 МГц), включает: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.
 Обязательные общедоступные региональные телеканалы («21-й кнопка»): телекомпании «АИСТ»
 Обязательные общедоступные муниципальные телеканалы («22-й кнопка»): НТС («Новое Телевидение Сибири»)
 с 1 августа 2017 Иркутская область: Иркутск, Усть-Илимск и Братск, Ангарск и Черемхово, другие на РТРС-1.
 с 1 декабря 2018 Иркутская область: Иркутск, Усть-Илимск и Братск, Ангарск и Черемхово, другие на РТРС-2.
 Интернет-телевидение: телекомпании «АИСТ» в приложение «Билайн ТВ». С начала сентябре 2019 года.
 Интернет-телевидение: телекомпании «НТС» в приложение «Билайн ТВ». С начала декабре 2021 года.
 Интернет-телевидение: телекомпании «НТС» на Регионального ТВ-эфире в приложение «RUTUBE» . С середины июня 2021 года.
Планируется, что "АИСТ ТВ" г. Иркутск начнёт вещание в региональных окнах на канале "Общественное Телевидение России"» ( ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения). Время выхода в эфир т/к "АИСТ": с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Примечания

См. также 
 Телеканалы России
 Телевизионные каналы городов России

Средства массовой информации Иркутска